Wheaton College (Illinois)
 Wheaton College (Massachusetts)